La Capelle-et-Masmolène é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Gard. Estende-se por uma área de 24,45 km².

Demografia 

Comunas de Gard